Табига́т (, до 2018 г. — Подле́сное) — село в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Енбекского сельского округа. Код КАТО — 113253400.

География 
Село расположено в южной части района, на расстоянии примерно 18 километров (по прямой) к юго-западу от административного центра района — города Акколь, в 12 километрах к западу от административного центра сельского округа — села Енбек.

Абсолютная высота — 375 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Енбек — на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 487 человек (из них русские — 48 %, казахи — 23 %).

В 1999 году население села составляло 245 человек (132 мужчины и 113 женщин). По данным переписи 2009 года в селе проживало 95 человек (43 мужчины и 52 женщины).

Улицы 

 ул. Енбек

Примечания 

Населённые пункты по алфавиту
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Аккольского района